Владимир Иванович Жилкин (6 мая 1896, Архангельская губерния — 9 августа 1972, Архангельск) — русский советский поэт. Участник-фротовик трёх войн. Член Союза писателей СССР (1934) с первого года его основания, участник Первого съезда советских писателей.

Биография 
Родился в 1896 году в Шенкурском уезде Архангельской губернии в семье безземельного крестьянина. Отца он не помнил. Мать в поисках заработка уехала с малолетним сыном в Одессу, работала там прачкой, нянькой. Владимира она вынуждена была отдать в приют, а потом в сиротский дом, при котором он окончил ремесленное училище, устроился подручным слесаря в одну из одесских типографий. В 1914 году мать и сын уехали к родне в Москву. Муж сестры матери, аптекарский провизор, устроил мальчика учеником в аптеке.

В 1915 году во время Первой мировой войны был призван в армию, пулемётчиком был отправлен на Турецкий фронт, был контужен, лечился в госпитале.

Во время Гражданской войны вступил добровольцем в ряды Красной Армии, став бойцом 45-й дивизии под командованием И. Якира. Был переведён в политуправление, находившееся в Харькове, здесь познакомился с украинскими поэтами Мыколой Хвыльовым и Владимиром Сосюрой, стал посещать литературную студию, печатался в журнале «Зори грядущего» издаваемом Пролеткультом. В 1920 году участвовал в рядах Второй конной армии, в боях против Врангеля в Крыму, штурмовал Перекоп, затем работал в редакции армейской газеты «Красная лава».

Демобилизовавшись вернулся в родной Архангельск, работал сотрудником газеты «Волна» в одном отделе с поэтом Иваном Молчановым, с которым создал с группу пролетарских писателей «Октябрь», активно включился в литературную жизнь города, выступая на вечерах, публикуя стихи в сборниках и альманахах. Один из создателей Архангельской областной писательской организации.

В 1934 году направлен делегатом от Северного края на Первый съезд советских писателей, член Союза писателей СССР с первого года его основания.

В годы Великой Отечественной войны с 1943 года служил в одной из зенитных батарей Карельского фронта под Мурманском.

После войны вернулся в Архангельск, занимался литературной деятельностью.

Умер в 1979 году. Похоронен на Вологодском кладбище в Архангельске.

Творчество 

Первое стихотворение «На баррикады» было напечатано в 1919 году в дивизионной газете «Красная Звезда».

Когда я говорю, что Жилкин стал певцом Севера, я имею в виду не только природу Севера. Жилкин поёт и его историю, его людей, его героев. Муза Жилкина была не робкого десятка. Она не молчала при громе орудий. Я говорил до сих пор о Жилкине, по-преимуществу, как о поэте-бойце. Но есть у него много добрых качеств. Очень развито у Жилкина чувство природы, которое, увы, частенько у наших поэтов, особенно у молодых, или приглушено городом, или вовсе отсутствует. Ухо и глаз Жилкина всегда навострены. Он всё вокруг слышит, всё видит и для всего находит свои особые, ярко-живописные слова: «Потрескивали облака, ломая хворост молний», «Серебристые звенят осины, как простая песенка без слов», «И дождик пробежал рысцой по синей крыше сада».

Библиография 
 Из северных песен; Поморка; Мореплаватель; Зверобой; Опочивший помор: стихи // На Северной Двине: сборник. — Архангельск, 1924. — С. 85-87.
 Избранные стихи.— Архангельск: Книжное издательство, 1959.— 147 с.
 Мечтая, радуясь, грустя… : стихи / вступ ст. И. Бражнина.— Архангельск: Северо-Западное книжное издательство, 1971.— 79 с.

Литература 
 Скороходова Т. — Поэзия сердца // Правда Севера, 1 августа 1959
 Шабунин А. — Навстречу буре и ветрам… // Северный комсомолец, 1 декабря 1968
 Коковин Е. — Владимиру Жилкину — 75 лет // Правда Севера, 8 мая 1971
 Беднов В. — «Я клятву дал служить добру…» //Правда Севера, 13 января 1972
 В. И. Жилкин: к 80-летию со дня рождения // Памятные даты Архангельской области, 1976 год. — Архангельск, 1976. — стр. 28-29
 Владимир Иванович Жилкин // Архангельские писатели: биобиблиогр. справ. /сост. Б. Пономаренв. — Архангельск, 1986. — стр. 55-58
 Владимир Иванович Жилкин // Литературный Архангельск: события, имена, факты, 1920—1988. — Архангельск, 1989. — стр. 179—183
 Левин Л. И. — Владимир Жилкин: и страхом полнились глаза // Двина, № 4, 2004. — стр. 26
 Доморощенов С. Н. — Через все войны и напасти: 120 лет со дня рождения В. И. Жилкина // Двина, № 2, 2016. — стр. 77-79

Ссылки 
  120 лет со дня рождения Владимира Ивановича Жилкина — северного поэта // Архангельская областная научная библиотека им Н. А. Добролюбова, 2016

Члены Союза писателей СССР
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Похороненные на Вологодском кладбище в Архангельске